Fallout (englisch für „Abfallquote, Atomstaub“) steht für:

 Fallout (Feuerwerk), Bestandteile, die wieder zu Boden fallen
 Fallout, nach Kernwaffenexplosion oder Kernreaktorunfall, siehe radioaktiver Niederschlag
 Fallout (Vulkanismus)
 Fallout, Gütemerkmal einer Dokumentation oder Suchanfrage, siehe Recall und Precision

 Fallout (Spieleserie), Computer-Rollenspiel-Serie (ab 1997)
 Fallout (Computerspiel), erster Teil der Computerspiel-Serie

Musik:
 Fallout (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band (1979–1982)
 Fallout, Gründungsname der finishen Thrash-Metal-Band Witheria
 Fall Out, Gründungsname der deutschen Metal-Band Beyond the Bridge

Filme:
 Fallout – Gefahr aus dem All, US-amerikanischer Science-Fiction (1999)
 Mission: Impossible – Fallout, US-amerikanischer Actionfilm (2018)

Siehe auch:
 The Fallout
 Fall Out (Lied)